Ovo je spisak svih fudbalera koji su igrali za  FK Crvena zvezda od njegovog osnivanja 1945.

Tu su uključeni igrači koji su odigrali bar jedan meč u bilo kom od sledećih takmičenja: domaća liga, domaći kup i evropska takmičenja.

Nisu uključeni igrači koji su igrali na prijateljskim utakmicama i turnirima.

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

Lj

M

N

Nj

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Dž

Š

Beleške
Moguće je da neki igrači koji su igrali u domaćem kupu ili evropskim takmičenjima nedostaju, u sezonama kada Crvena zvezda nije bila pobednik.

Vidi još
 Spisak trenera FK Crvena zvezda
 Spisak strelaca FK Crvena zvezda po sezonama

Literatura

Spoljašnje veze
 History, legendary games and Hall of Fame Crvena zvezda (šampionski sastavi).
 History, legendary games and Hall of Fame Crvena zvezda (sastavi pobednika kupa).
 Playerhistory
 Transfermarkt
 1946-1991 League squads

Спискови за фудбал у Србији